12 majom 1995-ben bemutatott amerikai film, rendezte: Terry Gilliam
12 majom 2015-től bemutatott amerikai televíziós sorozat